Джаяпура — округ в составе индонезийской провинции Папуа. Площадь — 17 514 км², население — 125 975 (2017 г.).

Административный центр — город Джаяпура (не входит в состав округа).

География 
Округ расположен на самом востоке Индонезии, в северной части острова Новая Гвинея. На востоке граничит с городом Джаяпура (административным центром провинции) и округом Кеэром, на юге — с округами  и Яхукимо, на западе — с округом Сарми. На севере омывается водами Тихого океана.

Население 
На 2017 год в округе проживало 125 975 человек, из них — 66 307 мужчин и 59 668 женщин. Плотность население — 7 чел./км². Средняя продолжительность жизни — 67,74 года.

Административное деление 
Округ Джаяпура делится на 19 районов:

Туризм 
Туристы начали активно посещать округ с 2014 года, самым популярным местом стало озеро Нифоте в районе Сентани.

Примечания 

Округа провинции Папуа